Het Meer (Heerenveen), een wijk in de Nederlands gemeente Heerenveen en voormalige plaats
 Het Meer (IJsselmuiden), een wijk in IJsselmuiden
 Het Meer (wetering), een oppervlaktewater in de Nederlandse gemeente Berg en Dal en deels in Nijmegen als 't Meertje